Bahnhof Liebenau steht für:

 Bahnhof Liebenau (Bz Kassel), Landkreis Kassel, Hessen
 Bahnhof Liebenau (Han), Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen, siehe Liebenau (Niedersachsen) #Verkehr